Corbetta kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Corbetta (udde),

Italien 

 Corbetta, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar